Mufumbwe steht für:

 Solwezi, Stadt in Sambia
 Bistum Solwezi, Bistum in Sambia
 Solwezi (Distrikt), Distrikt in Sambia
 Flughafen Solwezi, Flughafen in Sambia
 Solwezi mammarenavirus, Virus der Familie Arenaviridae